Allan Murnane – attore cinematografico statunitense
 Dylan Murnane – calciatore australiano
 Gerald Murnane – scrittore australiano
 William J. Murnane – egittologo statunitense